Der Begriff Lichtbringer bezeichnet:
 den Morgenstern, siehe Luzifer
 ein Fassadenrelief von Bernhard Hoetger in der Bremer Böttcherstraße, siehe Der Lichtbringer
 ein Album der deutschen Metalband Totenmond, siehe Lichtbringer (Album)
 der erste Name für Phosphor
 eine Romanreihe von Brent Weeks